Il doppio dell'Erste Bank Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 4–6, 7–63, [10–6].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Jamie Murray /  John Peers (finale)

  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (primo turno)

Qualificati 

  Rajeev Ram /  Radek Štěpánek (primo turno)

Wildcard 

  Andreas Haider-Maurer /  Oliver Marach (primo turno)

  Julian Knowle /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Radek Štěpánek (qualificati)

  Mateusz Kowalczyk /  Dino Marcan (ultimo turno)

Qualificati 

  Rajeev Ram /  Radek Štěpánek

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Erste Bank Open 2015
ATP World Tour 2015